Дмитрий Сергеевич Шмидт (17 ноября 1993, Усть-Каменогорск, Казахстан) — казахстанский футболист немецкого происхождения, защитник казахстанского клуба «Елимай».

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2012 году в составе клуба «Восток». В 2016 году играл за «Алтай».

В 2017 года года подписал контракт с клубом «Акжайык» за который провёл 28 матчей в Премьер-лиге.

В начале 2018 года перешёл в «Иртыш» Павлодар.

Достижения 
 «Восток»
 Серебряный призёр Первой лиги Казахстана (2): 2012, 2015
 «Алтай»
 Серебряный призёр Первой лиги Казахстана: 2016.

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Алтай» (2016)
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Кызыл-Жар»